Stati Uniti d'America
 Waverly – città della Contea di Chambers e della Contea di Lee, Alabama 
 Waverly – census-designated place della Contea di Codington, Dakota del Sud
 Waverly – census-designated place della Contea di Polk, Florida
 Waverly – census-designated place della Contea di Camden, Georgia 
 Waverly – città della Contea di Morgan, Illinois 
 Waverly – capoluogo della Contea di Bremer, Iowa 
 Waverly – città della Contea di Coffey, Kansas 
 Waverly – città della Contea di Union, Kentucky 
 Waverly – città della Contea di Wright, Minnesota 
 Waverly – township della Contea di Cheboygan, Michigan
 Waverly – township della Contea di Van Buren, Michigan
 Waverly – città della Contea di Lafayette, Missouri
 Waverly – città della Contea di Lancaster, Nebraska
 Waverly – città della Contea di Franklin, New York 
 Waverly – capoluogo della Contea di Pike, Ohio 
 Waverly – città della Contea di Lackawanna, Pennsylvania
 Waverly – capoluogo della Contea di Humphreys, Tennessee
 Waverly – città della Contea di Sussex, Virginia
 Waverly – città della Contea di Spokane, Washington

Pagine correlate 
 Waverley